OLA steht für:
 Oberleitungsanlage bei Bahnanlagen
 Office of Legal Affairs, Bereich Rechtsangelegenheiten des Sekretariats der Vereinten Nationen
 Oligonucleotide Ligation Assay
 Operational Level Agreement, firmeninterne Zusatzvereinbarung
 Ostseeland Verkehr, ein Eisenbahnunternehmen
 overlap add, für segmentierte Faltung, auch OA
 Flughafen Ørland (IATA-Code), Flughafen von Ørland, Provinz Trøndelag, Norwegen
 Online Learning Agreement, europäische Webseite zur Zuordnung von Lehrveranstaltungen zwischen Heimat- und Gastuniversitäten im Zuge des Erasmus+ Programmes

Ola bezeichnet:
 La Ola, vom Publikum in Stadien ausgeführte Aktion
 Ola (Fluss), Zufluss des Ochotskischen Meeres (Russland)
 Ola (Vorname), männlicher und weiblicher Vorname
 Ola (Sänger) (Ola Svensson, * 1986), schwedischer Sänger
 Alexandra Plaza (* 1994), deutsche Leichtathletin
 Markenname der Unilever-Eismarke Langnese in Belgien, Niederlande und Südafrika 
 sri-lankische Bezeichnung für Palmblattmanuskripte

Orte, in Russland:
 Ola (Russland), Ortschaft in der Oblast Magadan

in den Vereinigten Staaten:
 Ola (Arkansas)
 Ola (Georgia)
 Ola (Idaho)
 Ola (Nevada)
 Ola (North Carolina)
 Ola (South Dakota), im Brule County
 Ola (Texas)

Ola ist der Familienname von
 Sis Ram Ola (1927–2013), indischer Politiker

Siehe auch:
 Ola & the Janglers
 Olah
 Oláh

Abkürzung

nl:Ola
vo:Ola